Access control list
 Код ISO 639-3 зниклої 
 Код IATA  (Колумбія)